Clarktown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarktown (Ohio)
 Clarktown (Tennessee)

Siehe auch:
 Clarkton
 Clarkstown